Вивиани — фамилия.

 Вивиани, Аттилио (род. 1996) — итальянский шоссейный велогонщик, брат Элиа Вивиани.
 Вивиани, Винченцо (1622—1703) — итальянский физик и математик, ученик Г. Галилея и Е. Торричелли.
 Вивиани, Джованни Буонавентура (1638—1693) — итальянский композитор и скрипач.
 Вивиани, Доменико (1772—1840) — итальянский биолог.
 Вивиани, Раффаэле (1888—1950) — итальянский драматург, актёр и режиссёр.
 Вивиани, Рене (1863—1925) — французский политический и государственный деятель.
 Вивиани, Федерико (род. 1992) — итальянский футболист.
 Вивиани, Элиа (род. 1989) — итальянский шоссейный велогонщик, брат Аттилио Вивиани.
 Вивьяни, Элена (род. 1992) — итальянская конькобежка.

Другое:
 Вивиани — кратер на обратной стороне Луны.